Il singolare del torneo di tennis Barcelona Ladies Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Arantxa Sánchez Vicario che ha battuto in finale Isabel Cueto 6–4, 6–2.

Teste di serie

 Arantxa Sánchez Vicario (campionessa)
 Mary Joe Fernández (semifinali)
 Judith Wiesner (semifinali)
 Isabel Cueto (finale)

 Radka Zrubáková (primo turno)
 Rachel McQuillan (quarti di finale)
 Julie Halard (quarti di finale)
 Isabelle Demongeot (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Barcelona Ladies Open 1990